Il termine Ribeira può riferirsi a diverse località:

 Ribeira, un comune spagnolo della Galizia.

 Ribeira, zona storica della città di Porto in Portogallo, sulla riva del fiume Douro.

 Ribeira, un comune brasiliano dello Stato di San Paolo.
 Ribeira, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.